

Населені пункти та їхні частини
 Тужин — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тужин — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Тужин — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Тужин — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки